Guillaume Ducatel est un footballeur français né le  à Bully-les-Mines. Évoluant au poste de milieu de terrain gauche de la fin des années 1990 au milieu des années 2010 avec notamment treize saisons avec l'US Boulogne, il se reconvertit en entraîneur en 2014.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Champion de CFA (Groupe A) en 2001 et 2005 avec l'US Boulogne.

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'ES Wasquehal
Joueur de l'US Boulogne
Entraîneur français de football
Naissance en janvier 1979
Naissance à Bully-les-Mines